Bröttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bröttjärnarna, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Bröttjärnarna, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Bröttjärnen, sjö i Bergs kommun,  (28,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn